Municipio de Granite puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Granite (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Granite (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.